Heimbach – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Heimbach – comune della Renania-Palatinato
 Heimbach – frazione del comune tedesco di Teningen
 Wolfgang Heimbach – pittore tedesco